Gunnar Larsson (1908-1966) – politico svedese
 Gunnar Larsson (1921) – sciatore svedese
 Gunnar Larsson (1940) – dirigente sportivo svedese
 Gunnar Larsson (1944) – sciatore svedese
 Gunnar Larsson (1951) – nuotatore svedese
 Hans Johan Gunnar Larsson (1968) – politico svedese